Fatto – concetto filosofico e scientifico
 Fatto giuridico – concetto del diritto
 Fatto sociale – concetto della sociologia
 Il Fatto – trasmissione televisiva italiana del passato